Anthothela är ett släkte av koralldjur som beskrevs av Addison Emery Verrill 1879. Enligt Catalogue of Life ingår Anthothela i familjen Anthothelidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Semperinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Koralldjur
Anthothela